Siederia is een geslacht van vlinders van de familie zakjesdragers (Psychidae).

Soorten 
S. alpicolella (Rebel, 1919)
S. apenninica Herrmann, 2000
S. kathrinella Herrmann, 2001
S. listerella - Buikige zakdrager (Linnaeus, 1758)
S. meierella (Sieder, 1956)
S. rupicolella (Sauter, 1954)
S. transsilvanica Herrmann & Weidlich, 1999

Zakjesdragers